Феллнер () — английская фамилия и топоним:
 Феллнер, Уильям Джон (1905—1983)— американский экономист.
 Феллнер, Эрнст (1880—1900) — австрийский фигурист.